Роботоздатність (техніка) — стан виробу (машини, деталі), при якому він спроможний виконувати певні функції при збереженні значень параметрів в межах, заданих нормативною документацією.
 Роботоздатність (термодинаміка) — максимальна робота, яку може здійснити система при переході з даного стану у рівновагу з навколишнім середовищем. 
 Роботоздатність вибухових речовин — здатність продуктів детонації вибухових речовин виконувати роботу при їхньому розширенні. Величина роботоздатності вибухових речовин пропорційна роботі адіабатного розширення продуктів вибуху.

Див. також 
 Працездатність (техніка)